Stejari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stejari (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Stejari (Gorj), Dorf im Kreis Gorj